Гнедина — русская фамилия, женская форма фамилии .
 Гнедина, Надежда Марковна (1905—1991) — советская переводчица.
 Гнедина, Татьяна Евгеньевна (род. 1924) — российская писательница-фантаст, переводчик, физик.